Хакен (, , , , , , ) — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.

Персоналии 
 Хакен, Вера (урождённая Вера Яковлевна Альтман; 1912—1988) — американская еврейская писательница, поэтесса, переводчица, мемуаристка.
 Хакен, Вольфганг (1928—2022) — немецкий и американский математик.
 Хакен, Герман (род. 1927) — немецкий физик-теоретик, основатель синергетики.
 Хакен, Липпольд (род. 1961) — американский инженер, изобретатель музыкального континуума.
 Хакен, Рианна тен (род. 1986) — нидерландская топ-модель.
 Хакен, Эдуард (1910—1996) — чешский оперный певец (бас).

Другое 
  — астероид главного пояса, открытый в 1998 году.
 См. также 
 Haken (/ˈheɪkən/ — хе́йкен) — британская рок-группа, играющая в стиле прогрессивного метала и прогрессивного рока.
 Хаген (значения)

 Примечания